Зуя:

 Зуя — река в Крыму
 Зуя — посёлок городского типа в Белогорском районе Крыма, на реке Зуя.